Babat kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):

Babat (Babat Toman), in de provincie Zuid-Sumatra
Babat (Legok), in de provincie Bantam
Babat (Lembak), in de provincie Zuid-Sumatra
Babat (Penukal), in de provincie Zuid-Sumatra
Babat (Suku Tengah Lakitan Ulu), in de provincie Zuid-Sumatra
Babat (Tetap), in de provincie Bengkulu